Klamath se référait originellement à des Amérindiens de l'actuel État de l'Oregon aux États-Unis, la tribu des Klamaths, ainsi que leur langue, le klamath.

Ce terme peut aussi désigner désormais :

Toponyme 

 Klamath, census-designated place située en Californie ; 
 le comté de Klamath, comté de l'Oregon ;
 la ville de Klamath Falls (littéralement "chutes de Klamath") dans le comté de Klamath ;
 le lac Klamath, vaste lac d'eau douce de la région ;
 le fleuve Klamath ;
 les monts Klamath ;
 la forêt nationale de Klamath.

Divers 
 l'algue Klamath, issue du lac Klamath et utilisée comme complément alimentaire ;
 micro-architecture Klamath utiliser pour le core des premiers Intel Pentium II.